Roberto Marques (músico) — trombonista brasileiro
 Carlos Roberto Marques da Silva — político brasileiro conhecido como Roberto Marques

Desambiguações de antropônimos